Li Dan – nome postumo del filosofo cinese Laozi
Li Dan – uno dei nomi dell'imperatore cinese Rui Zong
Li Dan – uno dei nomi dell'imperatore cinese Li Siyuan
Li Dan – mercante e pirata cinese del XVII secolo
Li Dan – attivista cinese (n.1978)
Li Dan – pattinatrice di velocità su ghiaccio cinese (n.1986)
Li Dan – atleta cinese
Li Dan – pattinatrice di velocità su ghiaccio cinese (n.1994)
Li Dan – ginnasta cinese (n.1988)